Баггову́товская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Багговутовская улица — бывшее название улицы Карла Маркса в Гатчине.